Месини может означать:

 Месини — малый город в Греции.
 Месини (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Мессена.